Romeo și Julieta se poate referi la:

Romeo și Julieta – tragedie de William Shakespeare, scrisă în 1606 și reprezentată în premieră în 1611.

Romeo and Juliet ori Romeo Juliet se mai poate referi și la alte acte artistice, toate inspirate de piesa Marelui Bard englez, după cum urmează:

Muzică 
  Romeo și Julieta – operă de Charles Gounod

Balet (varii compoziții) 
 Romeo și Julieta – balet de Serghei Prokofiev, scris în 1935, coregrafiat de Leonid Lavrovski și apoi reactualizat în 1940, coregrafiat de Leonid Lavrovski și Konstantin Sergeiev, 
 Romeo and Juliet – balet din 1955 de Frederick Ashton, 
 Romeo and Juliet (Cranko) – balet din 1962 de John Cranko
 Romeo and Juliet (MacMillan) – balet din 1965 de Kenneth MacMillan
 Romeo and Juliet (Nureyev) – balet din 1977 de Rudolf Nureyev
 Romeo and Juliet – balet din 1979 de Yurii Grigorovici
 Romeo and Juliet (Lavery), balet din 1991 – doar a scenei balconului de Sean Lavery
 Roméo et Juliette – balet din 1996 de Jean-Christophe Maillot
 Romeo + Juliet (balet) (ori Romeo  †  Juliet) – balet din 2007 de Peter Martins
 Romeo and Juliet (Pastor) – balet din 2008 balet de Krzysztof Pastor
 Romeo and Juliet – temă muzical de Constant Lambert

Filme

Romeo și Julieta (filme)]] 
 Romeo and Juliet (film 1900)
 Romeo and Juliet (film 1908)
 Romeo and Juliet (film 1916 Fox)
 Romeo and Juliet (film 1916 Metro Pictures)
 Romeo and Juliet (film 1936)
 Romeo and Juliet (film 1940)
 Romeo and Juliet (film 1953)
 1954 Romeo și Julieta (Ромео и Джульетта) – film-balet sovietic, regia Leo Arnștam
 Romeo și Julieta (film 1955), film dramatic sovietic din 1955, realizat după producția din 1940 de la Teatrul Bolșoi a lui Prokofiev 
 1968 Romeo și Julieta), film regizat de Franco Zeffirelli 
 BBC Television Shakespeare — Season One – "Romeo and Juliet" (1978)
 Romeo & Juliet (film 2013)

Alte filme (cu titluri derivate) 
 1960 Romeo, Julieta și întunericul — film cehoslovac în regia lui Jiří Weiss
 1969 Alfa Romeo și Julieta (Alfa Romeó és Júlia) – regia Frigyes Mamcserov
 Romeo Juliet (film 2015), comedie romantică Tamil 
 The Secret Sex Lives of Romeo and Juliet, film din 1969
 The Tragedy of Romeo and Juliet (film), film din 1982
 Romeo.Juliet, film din 1990 
 Romeo + Juliet, film din 1996
 Romeo & Juliet: Sealed with a Kiss, film animat din 2006
 Romeo and Juliet in Sarajevo, film documentar din 1994, despre moartea a doi localnici, Admira Ismić și Boško Brkić
 Tromeo and Juliet, film din 1996
 Gnomeo and Juliet, film din 2011
 Romeo Juliet (film 2017), film din 2017

Alte articole derivate 
 Romeo and Juliet on screen
 Juliet (dezambiguizare)
 Julieta (dezambiguizare)
 Juliet Capulet
 Romeo (dezambiguizare)
 Romeo Montague
 
 
 
 

^ Romeo și Julieta